August Hahr kan syfta på: 

* August Hahr (1802–1885), svensk militär och kartograf 
 August Hahr (1868–1947), svensk konsthistoriker